Dongwangji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongwangji (socken i Kina, Henan), 
 Dongwangji (socken i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar